Василий Иванович Богданов (, Лихвин, Калужская губерния — , Николаев) — русский врач, литератор, поэт.

Биография 

Василий Иванович Богданов родился в семье священника. Образование получил светское, окончив в 1855 году Калужскую губернскую гимназию. 1861 году окончил , в следующем году переехал в Петербург. Сначала служил в больнице для чернорабочих и в родильне воспитательного дома, затем перешёл в морское ведомство и в течение двадцати лет работал врачом на Балтийском флоте — в Кронштадте и Петербурге; в 1865—1867 совершил кругосветное плавание. В 1885 году перевёлся в Черноморский флот. Был тесно связан с журналом «Искра», в ней же впервые выступил как поэт. Стихи печатались также в «Петербургском листке», журналах «Заноза» и «Осколки», в театральной газете «Суфлёр» (в ней, в частности, в 1885 был опубликован перевод «Марсельезы»).

Его стихотворение Дубинушка (опубликовано в 1865 году в «Будильнике») в переделке Александра Александровича Ольхина стало революционной песней.

Литература 

 
 «Русские писатели». Биобиблиографический словарь. Том 1. А—Л. Под редакцией П. А. Николаева. — М., «Просвещение», 1990
 История русской литературы XIX в. Библиографич. указатель. — М.‒Л., 1962.
 Библиотека поэта. Большая серия. Поэты «Искры». В двух томах. Том второй. Д. Минаев, В. Богданов, Н. Курочкин, П. Вейнберг, Г. Жулев, В. Буренин, Н. Ломан, А. Сниткин. — Издание третье. Л., «Советский писатель», 1987
 Е. В. Гиппиус «Эй, ухнем!», «Дубинушка»: История песен. — М. 1962

Похороненные на Литераторских мостках